Der Ferrari 296 ist ein Sportwagen mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb des italienischen Automobilherstellers Ferrari.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug als erster „echter Ferrari mit sechs Zylindern“ am 24. Juni 2021 als Coupé GTB. Frühere Sechszylinder-Modelle wurden bis 1974 als Dino angeboten, ohne Ferrari-Schriftzug und ohne Ferrari-Wappen. Der Sportwagen kam im Jahr 2022 in den Handel. Die 296 im Modellnamen steht für den Hubraum und die Anzahl der Zylinder, das GTB steht für Gran Turismo Berlinetta. Das Cabriolet GTS (für Gran Turismo Spider) folgte am 19. April 2022. Es hat ein aus zwei Elementen bestehendes Hardtop, das sich bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h in 14 Sekunden öffnen lässt.

Technik 

Angetrieben wird der 296 von einem 3,0 Liter-V6-Turbomotor in Kombination mit einem Elektromotor. Die Systemleistung wird mit 610 kW (830 PS) angegeben. Der Ottomotor hat einen Zylinderbankwinkel von 120°, die Pleuel sitzen paarweise auf je einem Kurbelzapfen. Die vier Ventile pro Zylinder werden von zwei obenliegenden Nockenwellen pro Bank über Rollenschlepphebel betätigt, die auf hydraulischen Liftern sitzen. Die Auslassseiten der Zylinderköpfe zeigen nach innen; dort zwischen den Zylinderbänken sitzen auch die beiden Turbolader.

Ein unter dem Boden positionierter Hochspannungs-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 7,45 kWh ermöglicht eine elektrische Reichweite von 25 km. Auf 100 km/h soll der Sportwagen in 2,9 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 330 km/h angegeben.

Motorsport 
Ein Derivat für die Rennklasse GT3 wurde am 29. Juli 2022 im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps präsentiert. Das Renndebüt soll beim 24-Stunden-Rennen von Daytona im Jahr 2023 stattfinden. Gegenüber dem Vorgängermodell auf Basis des Ferrari 488 wurde der Schwerpunkt gesenkt. Außerdem wurde die Zugänglichkeit sämtlicher technischer Baugruppen verbessert, um einerseits die Servicefreundlichkeit zu erhöhen und andererseits schnellere Modifikationen beim Setup zu ermöglichen. Beim GT3 kommt der gleiche 3,0 Liter-V6-Turbomotor wie beim Serienmodell zum Einsatz. Auf eine Hybridisierung wird allerdings verzichtet, da das GT3-Reglement für die nächsten Jahre weiterhin klassische Verbrennungsmotoren fordert. Das Getriebe mit sequenzieller 6-Gang-Handschaltung liefert Xtrac.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 99 Einheiten der Baureihe neu zugelassen worden. Alle entfielen auf das Coupé GTB.

Weblinks 

 Offizielle Website 296 GTB
 Offizielle Website 296 GTS

Einzelnachweise 

296
Sportwagen
Coupé
Cabriolet
Hybridelektroautomodell